Francisco Rubio puede referirse a:

 Francisco Rubio Goula (18??-19??), político español;
 Francisco Rubio Llorente (1930-), jurista español.
 Francisco Rubio (1979-), actor mexicano.